Coronocyclus är ett släkte av rundmaskar. Coronocyclus ingår i familjen Strongylidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Coronocyclus